En Pologne, Stradzewo peut désigner :

 Stradzewo, village de la voïvodie de Lubusz,
 Stradzewo, village de la voïvodie de Mazovie,
 Stradzewo, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.